Schnakenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Schnakenberg (1922–2013), deutscher Gewerkschafter, Politiker (SPD) und Mitglied der Bremischen Bürgerschaft.
 Jürgen Schnakenberg (* 1937), deutscher Physiker
 Karin Schnakenberg (* 1961), deutsche Politikerin (CDU)
 Oliver Schnakenberg (* 1959), deutscher Diplomat